Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Jacques, cathédrale Saint-Jacques-Apôtre ou cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur, en référence à saint Jacques de Zébédée :

En Amérique 
 la  de Fontibón à Bogota en Colombie,
 la cathédrale Saint-Jacques de Chicago aux États-Unis,
 la  de Fajardo à Porto Rico,
 la cathédrale Saint-Jacques de Guatemala au Guatemala,
 l’ de Managua en Uruguay,
 l’ancienne cathédrale Saint-Jacques de Montréal au Canada,
 la  de Moyobamba au Pérou,
 la  de Brooklyn à New York aux États-Unis,
 la  d’Orlando aux États-Unis,
 la  de Rivière-la-Paix au Canada,
 la  de Saltillo au Mexique,
 la  de Santiago de los Caballeros en République dominicaine,
 la  de Santiago de Veraguas au Panama,
 la cathédrale Saint-Jacques de Seattle aux États-Unis,
 la  de South Bend aux États-Unis,
 la cathédrale Saint-Jacques de Toronto au Canada,
 la cathédrale Saint-Jacques de Tunja en Colombie,
 la  de Valparaíso au Chili,
 la  de Vancouver aux États-Unis ;

Dans d’autres pays 
 la  de Beja au Portugal,
 la cathédrale Saint-Jacques de Bilbao en Espagne,
 la cathédrale Saint-Jacques-sur-Coudenberg à Bruxelles en Belgique,
 la  de Görlitz en Allemagne,
 la cathédrale Saint-Jacques d’Innsbruck en Autriche,
 la cathédrale Saint-Jacques de Jérusalem en Israël,
 l’ de Melbourne en Australie,
 la cathédrale Saint-Jacques de Riga en Lettonie,
 la cathédrale Saint-Jacques de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne,
 la cathédrale Saint-Jacques de Šibenik en Croatie,
 la cathédrale Saint-Jacques de Szczecin en Pologne,
 la  de Toamasina à Madagascar,
 la  de Townsville en Australie,
 la cocathédrale Saint-Jacques de Tuscania en Italie.

Autres édifices 
 La cathédrale Saint-Edmundsbury de Bury St Edmunds au Royaume-Uni est officiellement appelée « cathédrale Saint-Jacques-et-Saint-Edmond ».
 La basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal au Canada est officiellement appelée « basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde-et-Saint-Jacques-le-Majeur ».
 La  de Södertälje en Suède est dédiée à un autre saint, Jacques de Nisibe.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 

Jacques
~